Джанлука Виали () е италиански футболист, нападател.

Кариера 
Играе в „Кремонезе“ от 1980 до 1984 г., „Сампдория“ от 1984 до 1992 г. (223 мача, 85 гола), „Ювентус“ от 1992 до 1996 г., „Челси“ от 1996 до 1998 г. От 1998 до 2000 г. е играещ треньор на „Челси“, с който печели КНК и Суперкупата на Европа през 1998 г., както и купата през 2000 г. Шампион през 1991 и 1995 г., носител на купата през 1985, 1988, 1989, 1995 и 1997 г. Носител на КЕШ през 1996 г. (капитан) и финалист за същия трофей през 1992 г. Носител на КНК през 1990 г. с два гола на финала и финалист за същия трофей през 1989 г. Носител на Купата на УЕФА през 1993 г. и финалист в същия турнир през 1995 г. През 1991 г. е голмайстор с 16 гола. В серия „А“ има 325 мача и 123 гола, а във Висшата лига – 58 мача и 21 гола.

В националния отбор, в който дебютира през 1985 г. срещу Полша 0:1 има 59 мача и 16 гола, както и 21 мача и 11 гола в младежкия тим. Последният му мач с националния отбор е през 1992 г. срещу Малта. Участва на Световните първенства по футбол през 1986, 1990 (трето място), както и на европейското през 1988, на което Италия достига до полуфинал. Притежава завидно реализаторско умение. Треньор на резервния отбор на „Нотингам Форест“. Начело на „ФК Уотфорд“.

Статистика

Източници

Клубни отличия като играч 
Кремонезе
 Серия Ц1: Промоция 1980 – 81
Сампдория
 Купа на Италия: 1985, 1988, 1989
 UEFA Cup Winners' Cup: 1990
 Серия А: 1990–91
 Суперкупа на Италия: 1991
Ювентус
 УЕФА: 1993
 Серия А: 1994–95
 Купа на Италия: 1995
 Суперкупа на Италия: 1995
 УЕФА Шампионска лига: 1996
Челси
 ФА Къп: 1997
 Купа на лигата: 1998
 UEFA Cup Winners' Cup: 1998
 УЕФА Суперкупа: 1998

Международни награди като играч на Италианския национален отбор 
 Световно първенство: 3-то място през 1990 г.

Международни награди като играч на Италианския военен национален отбор 
 Световно първенство: 1-во място през 1987

Награди като треньор на клубен отбор 
Челси
 Купа на лигата: 1998
 Уефа КНК 1998
 УЕФА Суперкупа: 1998
 ФА Къп: 2000
 ФА Чарити шийлд: 2000

Италиански футболисти
Футболисти на Ювентус
Футболисти на Челси
Футболисти на Сампдория
Родени в Кремона